Бори́с Алекса́ндрович Смирно́в:

 Смирнов, Борис Александрович (1903—1986) — мастер художественного стекла.
 Смирнов, Борис Александрович (1908—1982) — советский актёр, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии.
 Смирнов, Борис Александрович (1910—1984) — военный лётчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Борис Александрович (1918—2006) — советский и российский театровед, литературовед, профессор СПбГАТИ.
 Смирнов, Борис Александрович (1921—1949) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Борис Александрович (1935—2011) — советский и российский учёный-агроном, профессор ЯГСХА.
 Смирнов, Борис Александрович (род. 1942)  — советский, российский инженер-ракетостроитель.